Kolimer je naselje u općini Lopare, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo 
Do rata se Kolimer cijeli nalazio u općini Tuzla.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj